Хигдон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хигдон, Дженнифер (род. 1962) — американский композитор.
 Хигдон, Майкл (род. 1983) — английский футболист, нападающий.